

Baudenkmäler 

|}

Ehemalige Baudenkmäler 

|}

Weblinks 

  Denkmalliste Solingen (PDF; 135 KB) Stadt Solingen, 1. Juli 2022

Einzelnachweise 

!